Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
 Wyższa Szkoła Teologiczno-Społeczna